El nombre de Iglesia de San Benito es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como iglesias en honor al santo llamado Benito.

Iglesia San Benito Potosi - Bolivia 
A un inicio fue una parroquia de indios. El Templo presenta una planta de cruz latina, cubierto de nueve cúpulas, siete de media naranja y dos de forma elíptica que cubren la sacristía y el baptisterio. La portada es de dos cuerpos, un arco de medio punto flanqueado por pilastras estriadas sin capitel ni basamento, en el cuerpo superior se observa dos frontoncillos curvos con remate de veneras y pináculos que corresponde a la decoración mestiza.

La torre de dos cuerpos se derrumbó en 1918 por lo que se sustituyó por una espadaña que se observa actualmente. 

 Portada de Ingreso

Carece de columnas, el soporte empleado para plantear el arco de la puerta es de pilastra estriada.

 Perimetro de Iglesia

Cuenta con 2 Patios (50 Arcos que rodean el templo).

Santos 
 San Benito de Nursia o San Benito Abad (480–547) "patrono principal de Europa", santo católico, monje y abad, fundador de la Orden Benedictina y escribió una "Regla para monjes" – Festividad: 11 de julio (Traslación de las reliquias de San Benito al monasterio de Fleury);
 San Benito de Aniano (750–821), santo católico, reformador de la Orden Benedictina – Festividad: 12 de febrero;
 ...

Iglesias 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

en Argentina 
 Iglesia de San Benito, iglesia católica en la ciudad de Buenos Aires;

en Colombia 
 Iglesia de San Benito, iglesia católica en la ciudad de Medellín;

en Dinamarca 
 Iglesia de San Benito, iglesia luterana en la ciudad de Ringsted;

en España 
 Iglesia de San Benito, iglesia católica en la localidad de Lérez, provincia de Pontevedra;
 Iglesia de San Benito (B.I.C. -incoado- 06/03/1985), iglesia católica en la localidad de Porcuna, provincia de Jaén;
 Iglesia de San Benito, iglesia católica en la ciudad de Salamanca;
 Iglesia de San Benito Abad (B.I.C.), iglesia católica en la ciudad de San Cristóbal de La Laguna;
 Iglesia de San Benito (B.I.C. 27/08/1964), iglesia católica en la ciudad de Sevilla, provincia de Sevilla;
 Iglesia de San Benito el Viejo o Casa del Sol (Museo Nacional de Escultura), en la ciudad de Valladolid, provincia de Valladolid;
 Iglesia de San Benito el Real (B.I.C. 03/06/1931), iglesia católica en la ciudad de Valladolid, provincia de Valladolid;
 Iglesia de San Benito' (B.I.C. -incoado- 06/03/1985), iglesia católica en la localidad de Vícar, provincia de Almería;

 Iglesias con advocación conjunta 
  en España 
 Iglesia de San Manuel y San Benito, iglesia católica en la ciudad de Madrid''.